Bertus Lajos (Kecskemét, 1990. szeptember 26. –) magyar labdarúgó, a Diósgyőri VTK játékosa, bal oldali támadó középpályás és csatár.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
A kecskeméti csapat saját nevelésű játékosaként 2009-ben kapott 3 éves profi szerződést. A megyeszékhelyhez közeli Jakabszálláson él.

Képességeit dicséri, hogy az U-21-es magyar futsal válogatottban is volt kezdőjátékos, illetve Tomislav Sivić, korábbi edzője így nyilatkozott róla az első végigjátszott mérkőzése után: "...számomra a legnagyobb győzelem Bertus Lajos játéka: 18 éves létére fantasztikusan futballozott."

A 2013–14-es szezonban rövid ideig játszott a Puskás Akadémia csapatánál, majd a Pakshoz igazolt. 2014 és 2019 között 145 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, majd rövid mezőkövesdi kitérő után újra a Paks csapatához szerződött. Ekkor 45 NB I-es meccsen játszott. 2021. augusztus 31-től a Diósgyőr játékosa.

Statisztika

Klubcsapatokban 
Frissítve: 2023. március 19. szerint

Jegyzetek

Források 
 Adatlapja a HLSZ.hu-n
 Bertus az MLSZ adatbankban

További információk 
 NSO profil

Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Kecskeméti TE labdarúgói
A Puskás AFC labdarúgói
A Paksi FC labdarúgói
A Mezőkövesdi SE labdarúgói
Kecskemétiek
1990-ben született személyek
Élő személyek
Az NB I labdarúgói